Алексей Владимирович Цытович (1893—1983) — российский морской офицер, герой Первой мировой войны, участник Гражданской войны в России в составе Белого движения. Один из участников знаменитой полярной экспедиции Вилькицкого.

Биография 
Родился в городе Санкт-Петербург в 1893 году в семье генерал-майора Владимира Николаевича Цытовича и Любови Евгеньевны Жуковской. Его дедом по отцу был генерал-лейтенант Николай Степанович Цытович, а по матери генерал от инфантерии Евгений Михайлович Жуковский

В 1910 году окончил Одесский кадетский корпус. 5 октября 1913 года после окончания Морского корпуса, произведён в мичманы и был командирован на Дальний Восток, где принял участие в полярной экспедиции по Ледовитому океану возглавляемой Борисом Андреевичем Вилькицким, после которой еще два года нёс службу в Тихом и Индийском океанах.

В 1916 году в период Первой мировой войны, переведен из Сибирской флотилии на Черноморский флот. Участвовал в морских сражениях Первой мировой войны, с 1917 года командир отделения дивизиона быстроходных сторожевых судов Черноморского флота для охраны устья Дуная.

За десантную операцию в тылу неприятеля в июле 1917 года под деревней Дунавцы на реке Дунай награждён орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами и Георгиевским крестом 4-й степени с лавровой ветвью для офицеров № 1101821:

С 1918 года офицер Военно-морского флота ВСЮР на Черноморский флот, сначала у А. И. Деникина, затем у П. Н. Врангеля. После поражения Белого движения эмигрировал в Англию, служил на Английском военном флоте, был капитаном торгового флота Великобритании.

Умер 4 июня 1983 года в Лондоне не дожив двух месяцев до своего 90-летия, будучи последним офицером Российского императорского флота.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2 степени с мечами (1917 год);
 Георгиевский крест 4 степени с лавровой ветвью для награждения офицеров  (1917 год).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 РГАВМФ: Фонд 432, Опись 7, е/хр. 3232 на 1910 г.

Ссылки 
 Список офицерских чинов Российского императорского флота

Алексей Владимирович
Выпускники Морского кадетского корпуса
Выпускники Одесского кадетского корпуса
Офицеры Русского императорского флота
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Персоналии:Белый флот
Русские эмигранты первой волны в Великобритании